Georg Papandreou er to græske politikere:
 Georgios Papandreou – 1888–1968, far til Andreas Papandreou.
 Georgios Andrea Papandreou – 1952-, søn af Andreas Papandreou.